Frans voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Frans voetbalelftal onder 18 (vrouwen)